Палаццо Брандолин Рота () — дворец в Венеции на Гранд-канале, расположенный в районе Дорсодуро между Палаццо Контарини даль Дзаффо и Галерей Академии. Построен в XVII веке, перестроен в середине XVIII века.

Галерея

См. также 
 Список дворцов Венеции

Брандолин Рота
Дворцы, построенные в XVII веке
Здания и сооружения Дорсодуро